Redtown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Redtown (Alabama)
 Redtown (Ohio)
 Redtown (Texas)
Siehe auch:
 Reedtown